Бранс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Бранс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн